Raúl Fernández může být:

 Raúl Fernández (basketbalista) (* 1905) – bývalý mexický basketbalista
 Raúl Fernández Pavón (* 1978) – bývalý španělský atlet, jehož specializací byl skok daleký